Der Richter von Zalamea steht für:

 Der Richter von Zalamea, Versdrama von Pedro Calderón de la Barca (1600–1681)
 El alcalde de Zalamea (Lope de Vega), Theaterstück von Lope de Vega (1562–1635)
 Der Richter von Zalamea (1920), deutscher Film von Ludwig Berger
 Der Richter von Zalamea (1956), deutscher Film von Martin Hellberg